Américain fait référence, selon le contexte, à ce qui a trait à l’Amérique ou aux États-Unis.

Américain peut désigner :
 Américain, un citoyen des États-Unis ;
 Américain, un habitant de l’Amérique au sens du continent ;
 Américain, au , un nom donné aux Amérindiens.

On retrouve aussi le mot américain ou le mot américaine dans les expressions suivantes :
 anglais américain, l’anglais tel qu’il est parlé aux États-Unis ;
 football américain, un jeu de balle joué à la main et au pied ;
 sandwich américain, un type de sandwich comprenant du steak haché et souvent des frites ; 
 filet américain, une variante de steak tartare consommée en Belgique et dans le Nord de la France ;
 plan américain, une manière de cadrer un personnage à mi-cuisses au cinéma comme en photographie ;
 coup-de-poing américain, une arme blanche ;
 8 américain, un jeu de cartes ;
 nuit américaine, une technique cinématographique qui consiste à tourner une scène de nuit en plein jour ;
 vedette américaine, une vedette qui passe après la vedette principale du spectacle ;
 pansement américain, une sorte de compresse ;
 américaine, en France, un ancien nom de l'araignée, une voiture hippomobile ;
 course à l'américaine, une course cycliste sur piste par équipe de deux relayeurs. Aussi appelée « Madison » ;
 classe américaine, une expression ironique pour se moquer de quelque chose de tape-à-l’œil voulant imiter un produit des États-Unis ;
 quart d’heure américain, dans une soirée dansante, le moment où ce sont les femmes qui invitent les hommes à danser.

Voir aussi 
 Dénomination des États-Unis et de leurs habitants
 Gentilés des États-Unis

Référence 

en:American